Mueang Nongbua Lamphu (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nongbua Lamphu, Thailanda, cu o populație de 130.092 de locuitori și o suprafață de 907,562 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 179 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nongbua Lamphu